Almenara steht für:

Orte:

 Almenara (Minas Gerais), Brasilien
 Almenara (Castellón), Spanien
 Almenara (Madrid), Stadtteil von Madrid
 Almenara de Adaja, Gemeinde in Valladolid, Spanien
 Almenara de Tormes, Gemeinde in Salamanca, Spanien

Personen:
 Anna Serret i Almenara (* 1988), katalanische Pianistin und Musikpädagogin

Weiteres:
 Bistum Almenara
 Almenara (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke